Fitzsimons est un patronyme d'origine anglo-irlandaise. Suivant les cas, il est écrit en doublant ou non la lettre m. À cause du préfixe Fitz- (signifiant fils de), il peut parfois s'écrire avec une lettre S majuscule. Des formes plus rares peuvent s'orthographier avec un y à la place du i, sans le s final ou précédé d'un d.

Il est notamment porté par :
Alan Fitzsimmons (19?-), astronome britannique.
Bob Fitzsimmons (1863–1918), boxeur britannique.
Cortland Fitzsimmons (1893-1949), écrivain et un scénariste américain, auteur de roman policier.
Cotton Fitzsimmons (1931–2004), entraîneur de basket-ball américain.

Jeanette Fitzsimons (1945-2020), personnalité politique néo-zélandaise écologiste.
Jim Fitzsimons (1936-), homme politique irlandais.
Peter FitzSimons (1961-), joueur de rugby à XV ayant joué avec l'équipe nationale d'Australie. 
Maureen O'Hara (née Maureen Fitzsimons, 1920-2015), actrice irlandaise.
Randy Fitzsimmons (19?-), manager et compositeur du groupe de rock suédois The Hives.
Vivian Frederick Maynard FitzSimons (1901-1975), herpétologiste sud-africain.

Notes et références 

Patronyme anglais
Patronyme irlandais